Op Roland Garros 1976 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 31 mei tot en met 12 juni 1976.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Fiorella Bonicelli en Thomaz Koch had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Bonicelli (uit Uruguay) speelde samen met Colombiaan Jairo Velasco sr. – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, wonnen hun openings­partij in de tweede ronde en bereikten zo de kwartfinale; daarin verloren zij van de latere winnaars.

Het duo Ilana Kloss en Kim Warwick won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het koppel Delina Boshoff en Colin Dowdeswell in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Australiër Warwick had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Zuid-Afrikaanse Kloss geen.

De Belgische Monique Van Haver speelde samen met Omar Laimina (Marokko) – zij verloren hun eerste­ronde­partij. Ook haar landgenote Michèle Gurdal en Fransoos Régis Brunet hadden de eerste ronde als eindstation.

De Nederlandse Elly Vessies-Appel en Viorel Marcu uit Roemenië konden evenzeer na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd. De sterke teams bovenin en onderin het toernooischema suggereren dat toch wel een beperkte vorm van plaatsing was toegepast.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1976